Edelman může být:

firmy
 Edelman - globální public relations

příjmení
 Gerald Edelman (1929–2014) – americký imunolog, neurovědec a filozof
 Luděk Edelman (* 1975) – český fotbalista
 Marek Edelman (1919/22–2009) – jeden z velitelů povstání ve varšavském ghettu a kardiolog
 Paweł Edelman (* 1958) – polský kameraman

podobné příjmení
 Edelmann

Externí odkazy